Bald ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Bald (* 1941), deutscher Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist
 Georg Bald (1903–1944), deutscher Landrat
 Kathy Bald (* 1963), kanadische Schwimmerin
 Ken Bald (1920–2019), US-amerikanischer Comiczeichner
 Klaus Bald (1936–2018), deutscher Diplomat
 Ludwig Bald (1902–1945), deutscher Historiker und Pädagoge
 Marion Bald (* ?), deutsche Biathletin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bald Creek Historic District, in Burnsville, North Carolina (ID-Nr. 08001391)
 Bald Head Creek Boathouse, in Smith Island, North Carolina (ID-Nr. 97001496)
 Bald Head Island Lighthouse, in Southport, North Carolina (ID-Nr. 75001242)
 Bald Hill Schoolhouse, in Farmingville, New York (ID-Nr. 88001018)
 Bald Hills Archeological District, in Orick, Kalifornien (ID-Nr. 82001723)
 Bald Hills Archeological District Extension (Boundary Increase), in Orick, Kalifornien (ID-Nr. 85003481)
 Bald Mountain Hot Springs, in Ketchum, Idaho (ID-Nr. 82000320)
 Bald Point Site, in Cannon Beach, Oregon (ID-Nr. 97000983)

Siehe auch
 Bald Eagle
 Bald Island
 Bald Lake
 Bald Mountain
 Bald Rock
 Balt